Франсуа Плантад (1670—1741) — французький астроном.
 Шарль-Анрі Плантад (1764—1839) — французький класичний композитор і професор співу.
 Шарль-Франсуа Плантад (1787—1870) — французький композитор.

 46719 Плантад — астероїд головного поясу.
французькі прізвища